

Persone 
 Sacco e Vanzetti  – anarchici italiani messi a morte negli Stati Uniti il 23 agosto 1927

Geografia 
  Sacco e Vanzetti - villaggio ucraino del distretto di Bachmut.

Media 
 Sacco e Vanzetti  – dramma scritto nel 1960 da Mino Roli e Luciano Vincenzoni
 Sacco e Vanzetti  – film italo-francese del 1971 diretto da Giuliano Montaldo
 Sacco e Vanzetti  – sceneggiato televisivo diretto da Giacomo Colli nel 1964 ma trasmesso nel 1977
 Sacco & Vanzetti  – miniserie televisiva del 2005 diretta da Fabrizio Costa